Титул повинні були захищати Катерина Макарова і Олена Весніна, але Макарова вирішила не грати. Весніна грала в парі з Ежені Бушар, але вони не змогли завершити гру другого кола через струс мозку Бушар.

Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли другий титул Великого шолома разом, у фіналі перемігши  пару Кейсі Деллаква та Ярослава Шведова з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Draw

Жінки, парний розряд
US Open, жінки, парний розряд
US Open (теніс) by year, жінки, парний розряд
2015 у жіночому тенісі
2015 в американському спорті